Ксения Степановна Тепцова, в селе называли её Анастасией, (род. 1 июля 1922 году, в селе Малая Ижмора Пензенская область — умерла 26 декабря 1991 года) — звеньевая Земетчинского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Земетчинский район Пензенской области. Герой Социалистического Труда (18.05.1948).

Биография 
В 1922 году в селе Малая Ижмора родилась Ксения Тепцова. Получила начальное образование. В 1940 году начала трудовой путь рабочей в совхозе. В 1944 году стала звеньевой в совхозе Земетчинского сахарного комбината. В 1947 году её звено получило рекордный урожай ржи 40 центнеров с гектара на площади 10 гектар.

За получение высоких результатов по уборке урожая зерновых, Указом от 18 мая 1948 года, была удостоена звания Герой Социалистического Труда и награждена Орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».

В 1970-е годы вышла на заслуженный отдых.

Жила в селе Матчерка Земетчинского района Пензенской области. Умерла 26 декабря 1991 года. Похоронена на сельском кладбище.

Награды 
Имеет следующие награды:
 Герой Социалистического Труда (18.05.1948)
 Орден Ленина (18.05.1948)
 Орден Трудового Красного Знамени (08.04.1976)
 Орден Октябрьской Революции (07.12.1973)
 Медаль «За трудовое отличие» (31.12.1965)

Источники

Литература 
 Тепцова К. Не жалея сил. //Ленин. правда. — 1949. — 26 авг.
 Тепцова К. 240 пудов ржи с гектара. //Сталин. знамя. — 1947. — 2 сент.
 След на земле. //Ленин. правда. — 1977. — 5 ноября.
 Беречь и умножать народное богатство. //Пенз. правда. — 1968. —15 мая.
 Бархатов А. Урицкие свекловоды. //Пенз. правда. — 1967. — 31 мая.

Ссылки 
На сайте Герои страны

 

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1922 году